Kojirō es un nombre masculino japonés. Puede referirse a:
 Kojirō, personaje del manga, anime y los videojuegos Pokémon, conocido fuera de Japón como James;
 Kojirō, protagonista del manga Fūma no Kojirō;
 Kojirō Genda, personaje del anime Inazuma Eleven, conocido también en Latinoamérica como Joseph Joe King.
 Kojirō Hyūga, personaje del manga y anime Captain Tsubasa, también conocido en España como Mark Lenders y en Latinoamérica como Steve Hyuga;
 Kojirō Sasaki, legendario espadachín japonés, rival de Musashi Miyamoto. La dualidad entre Musashi y Kojirō, muy conocida en Japón, queda patente en obras contemporáneas como las citadas Pokémon y Fūma no Kojirō, que tienen como personajes a Musashi y Kojirō.

Nombres japoneses
Nombres masculinos